Brasil
Guaíra (Paraná), município 
Guaíra (São Paulo), município 
Guayrá, região histórica 
Guaíra (Curitiba), bairro 

Paraguai
Guairá (departamento), no Paraguai
Salto del Guairá, cidade paraguaia 
Mbocayaty del Guairá, distrito paraguaio
Yataity del Guairá, distrito paraguaio

 
Desambiguações de topônimos